Název Olšany má více obcí:
 Olšany (okres Jihlava) v okrese Jihlava
 Olšany (okres Klatovy) v okrese Klatovy
 Olšany (okres Šumperk) v okrese Šumperk
 Olšany (okres Vyškov) v okrese Vyškov

… zaniklých obcí
 Olšany (okres Plzeň-sever) – zaniklá obec v okrese Plzeň-sever
 Olšany (Praha) – zaniklá obec na území dnešní Prahy 3
 Olšanské hřbitovy – na jejím území se nacházející největší pražské pohřebiště

… nebo částí obcí:
 Olšany (Brandýsek) – část obce Brandýsek v okrese Kladno
 Olšany (Kluky) – vesnice v obci Kluky v okrese Kutná Hora
 Olšany (Studená) – vesnice v obci Studená v okrese Jindřichův Hradec

Slovo Olšany se objevuje také v názvech obcí:
 Olšany u Prostějova – obec v okrese Prostějov

Související články 
 Olše
 Olšanský potok
 Olšanský rybník
 Olšovany

Externí odkazy